Palestras de Abdu'l-Bahá é um livro transcrito das palestras dadas por Abdu'l-Bahá enquanto estava em Paris. Abdu'l-Bahá não leu e autenticou os transcrito de suas palestras em Paris, sendo este um trabalho de autenticidade desconhecida. Shoghi Effendi, o Guardião da Fé Bahá'í disse que enquanto os textos não foram autenticados, as compilações ainda podem ser usadas pelos Bahá'ís e em um trabalho futuro poderá ser localizado cada parte autêntica das palestras de Abdu'l-Bahá.

Textos bahá'ís